

Patronyme 

 Brandi Chastain (1968-), joueuse américaine de football ;
 Don Chastain (1935-2002), acteur et scénariste américain ;
 Jessica Chastain (1977-), actrice américaine.
 Thomas Chastain (1921-1994), écrivain américain, auteur de roman policier.

Musique 
 Chastain, groupe de musique américain.